A norvég édesvizű tavak száma legalább 450 ezer, de ezek közül kevesebb, mint 400 területe haladja meg az 5 négyzetkilométert. A legnagyobbak a lenti listában szerepelnek. A norvég tavak összesített területét 17100 négyzetkilométerre becsülik, vizük össztérfogata mintegy 1200 köbkilométer. A legtöbb tavat, a jég okozta erózió hozta létre. Európa négy legmélyebb tava Norvégiában található, név szerint a Hornindalsvatnet (514 m), a Salsvatnet (464 m), a Tinnsjø (460 m) és a Mjøsa (449 m).

Tavainak típusai

A tavak típusainak megkülönböztetésére a norvég nyelv és a számi nyelv számos szóval rendelkezik, amelyek gyakran a tavak nevében is megjelennek:
 Fjord: Bár ez a szó általában sósvizű öblöt jelent, Norvégia keleti részében a keskeny, hosszúkás, nagy édesvizű tavat is nevezik fjordnak. (A legnagyobb „szárazföldi” fjord a Randsfjorden.)
 Sjø: Ez a szó rendesen „tengert” jelent, de nevezik így az olyan édesvizű tavakat is, amelyek nem olyan keskenyek, mint a fjord, például a Vansjø Østfoldban vagy a  Selbusjøen Sør-Trøndelagban.
 Mjøsa: A nagy tavakra használják ezt a szót is. Mjøsa önmagában a legnagyobb norvég tó tulajdonneve (Gjøvik, Lillehammer és Hamar között). Használatára példa a Vangsmjøsa az opplandi Vangban.
 Vatn: A vatn (vagy vann) kis tó. Az ilyen tavat néhány óra alatt körbe lehet járni gyalog (eltérően a fjordtól, amelynek körbejárásához több nap kell). Példa az Oslo közelében lévő Sognsvann. Északon nagyobb tavakat is jelölhet, mint az Altevatnet Tromsban vagy a Snåsavatnet Nord-Trøndelagban.
 Tjern: (az  óészaki tjarn és tjǫrn szavakból) kis tó. Írásváltozatai: tjenn, tjørn és tjønn.
 Kombinációk: Az Østensjøvannet név például a sjø és a vann kombinációja. A telemarki Vinjében található Møsvann a mjøsa és a vann szavak kombinációja.
 Jávrásj: (a Nordlandban beszélt Lule számi nyelvben), illetve Jávrrás (Északi számi nyelv, elterjedtebb): azokon a helyeken, ahol a számi tulajdonnevek vannak használatban, ezek a szavak a kis tavakat jelölik (ebben a listában nincs ilyen).
 Jávrre: (Lule számi) vagy jávri (északi számi): Ezek a szavak a nagyobb tavakra utalnak. A legnagyobb szämi nevén ismert tó Norvégiában a Siiddašjávri, amelynek csak egy kis része fekszik norvég területen, a domináns része Svédországban. A lule számi jávrre végződésű tavak közül a legnagyobb az ugyancsak a norvég-svéd határon fekvő Vuolep Sårjåsjávrre.

A legnagyobb tavak 

A legnagyobb tavak itt teljes területük sorrendjében szerepelnek. A határokon fekvő tavak esetében zárójelben szerepel, mekkora részük terül el Norvégiában. Az adatok a Norvég Vízerőforrások és Energia Igazgatóság (Norges vassdrags- og energidirektorat) interneten is elérhető adatbázisából származnak.

A legmélyebb tavak 

*  A források szerint 464 m vagy 482 m.

A legnagyobb víztérfogatú tavak

Más tavak  
 Andfiskvatnet
 Austrumdalsvatnet
 Avalsjøen
 Atnsjøen
 Askjelldalsvatnet
 Bajášjávri
 Baugevatnet
 Båvrojávrre
 Biggejávri
 Bjørnstadvatnet
 Breiddalsvatnet
 Børsvatne
 Byrkjelandsvatnet
 Byavatnet
 Daningen
 Eldrevatnet
 Elsvatnet
 Famnvatnet
 Feforvatnet
 Fellvatnet
 Finnknevatnet
 Finnvollvatnet
 Finsevatnet
 Fjærvatnet
 Fjerdvatnet
 Flakavatnet
 Fiskelausvatnet (Grane)
 Fiskeløysvatnet (Saltdal)
 Flatningen
 Fleinsendin
 Flensjøen
 Forsanvatnet
 Fossemvatnet
 Gjønavatnet
 Løkjelsvatnet
 Veresvatnet

Jegyzetek

Fordítás 

Norvégia tavai
Tavak listái